Козівська сільська рада — Львівська область, Сколівський район
 Козівська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район